El municipio de Sheridan (en inglés: Sheridan Township) es un municipio ubicado en el condado de Holt en el estado estadounidense de Nebraska. En el año 2010 tenía una población de 221 habitantes y una densidad poblacional de 1,06 personas por km².

Geografía 
El municipio de Sheridan se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 207.95 km², de la cual 207,91 km² corresponden a tierra firme y (0,02 %) 0,04 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 221 personas residiendo en el municipio de Sheridan. La densidad de población era de 1,06 hab./km². De los 221 habitantes, el municipio de Sheridan estaba compuesto por el 99,1 % blancos, el 0,45 % eran asiáticos y el 0,45 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 0 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Nebraska
Localidades del condado de Holt (Nebraska)